Bundesliga 2012/13 to 50. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej.

W sezonie brało udział 18 klubów. Pierwsze trzy awansowały bezpośrednio do Ligi Mistrzów. Czwarta weźmie udział w kwalifikacjach do tego turnieju (od 4. rundy kwalifikacyjnej). Piąta drużyna awanswała bezpośrednio do fazy grupowej Ligi Europy. Drużyny z miejsc 6-7 zagrają w kwalifikacjach do Ligi Europy.

Drużyny 
W Bundeslidze wystąpiło 18 zespołów, które walczyły o tytuł Mistrza Niemiec w piłce nożnej:

Tabela

Wyniki

Baraże 
Drużyna , która zajęła 16. pozycję w rozgrywkach Bundesligi zmierzyła się z trzecią drużyną 2. Bundesligi,  w dwumeczu o miejsce w 1. Bundeslidze w przyszłym sezonie. Gospodarzem pierwszego spotkania jest drużyna z wyższej ligi. Pierwszy mecz 23 maja 2013 wygrał Hoffenheim 3-1 (2-0). W rewanżu 27 maja 2013 Hoffenheim wygrało 1-2 (0-1) i pozostało w Bundeslidze.

Najlepsi strzelcy 
Źródło: Kicker 
25 bramek
  Stefan Kießling ()
24 bramki
  Robert Lewandowski ()
16 bramek
  Alexander Meier ()
15 bramek
  Vedad Ibišević ()
  Mario Mandžukić ()

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
2012 w Niemczech
2013 w Niemczech